HC Dobrogea Sud Constanța a fost o echipă profesionistă de handbal masculin din Constanța, continuatoare a clubului HCM Constanța în prezent CSM Constanța, fostă multiplă campioană a României. Ea are în palmares 8 titluri și 6 cupe ale României, astfel fiiind cea mai titrată echipă a deceniului. Aceasta s-a desființat în iulie 2015 din cauza datoriilor financiare, moment în care s-a înfiițat Dobrogea Sud.  După un an în diviia secundă, a revenit în Liga Națională.

Palmares 
Liga Națională (9):
Câștigătoare: 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Cupa României (6):
Câștigătoare: 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018

Cupa Cupelor EHF:
Semifinalistă: 2006
Sferturi de finală: 2007, 2009

Cupa Challenge EHF:
Semifinalistă: 2004

Lotul de jucători 
La data de 11 septembrie 2016.

Portari
 1  Rudi Stănescu
 12  Dane Šijan

Extreme 
 5  Ionuț Nistor
 13  Predrag Vujadinović
 14  Laurențiu Toma
 25  Claudiu Subțirică
 77  George Buricea

Pivoți
 2  Mladen Rakčević
 21  Dragoș Soare
 23  Zoran Nikolić

Intermediari
 10  Duško Čelica
 8  Bodgan Moisa
 24  Alexandru Bologa 
 6  Bogdan Munteanu
 15  Nikola Crnoglavac

Centri
 7  Ionuț Săulescu
 17  Dalibor Čutura
 18  Branislav Angelovski

Jucători notabili 

  Valentin Ghionea
  Nikolaos Riganas
  Alexandru Stamate
  Timuzsin Schuch
  Gheorghe Irimescu
  Alexandru Șimicu
  Daniel Cristian Mureșan
  Mihai Popescu
  Ognjen Kajganić
  Miodrag Kažić
  Damir Doborac
  Milutin Dragićević
  Alberto Val
  Javier Humet

Antrenori

Referințe

Legături externe 

 Site Oficial 
 HC Dobrogea Sud Constanța pe Facebook

Handbal în Constanța
Handbal în România
Cluburi românești de handbal